kompania – pododdział wojska
 kompania – pożarnictwo

Zobacz też 
 kompania honorowa
 Kompania Piwowarska
 Kompania Techniczna
 Kompania Thorina
 Kompania Węglowa